Bruce Robertson peut faire référence à :
 Bruce Robertson (1952-), un joueur de rugby à XV international néo-zélandais ;
 Bruce Robertson (1953-), un nageur canadien médaillé aux Jeux olympiques ;
 Bruce Robertson (1962-), un rameur d'aviron canadien.